peut faire référence à :

 Break the Rules, album de Namie Amuro sorti en 2000.
 Break the Rules, chanson de Status Quo sortie en 1974.
 Break the Rules, chanson de Charli XCX sortie en 2014.